Schwalba ist der Familienname folgender Personen

 Frank Schwalba-Hoth (* 1952), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdL, MdEP
 Martin Schwalba (1935–2012), deutscher Politiker (FDP), MdL